Сезон 2022/23 — 5-й сезон для женской команды футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», образованной в 2018 году, и четвёртый сезон, который команда проводит в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Ли Спортс Виллидж» в Ли (Большой Манчестер).

Женская суперлига

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Женской суперлиге

Матчи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Кубок Англии

Кубок лиги

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправились в аренду

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2022
2022 год в женском футболе
2023 год в женском футболе